Ратон — адміністративний центр округу Колфакс штату Нью-Мексико.
 Басейн Ратон — котловина в США.
 Перевал Ратон — гірський перевал між Колорадо і Нью-Мексико.
 Ісла-Ратон — населений пункт у Венесуелі.

 USS Raton — підводний човен ВМС США.

Див. також 
 Бока-Ратон